Сезон 2004 — 13-й сезон для «Жениса» в Суперлиге, а также 41-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Суперлига 2004

Турнирная таблица 

*Решением ДК ФСК с команды «Женис» сняты три очка за нарушение сроков расчётов по трансферу.

Статистика выступлений в Суперлиге

Кубок Казахстана 2004 

В этом году Женис дошел до 1/2 финала.

Статистика

Индивидуальные показатели 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Общая статистика

Примечания 

2004
Женис